Schwarzwaldmädel bezeichnet:

 Schwarzwaldmädel (Operette), eine Operette von Leon Jessel
 Schwarzwaldmädel (1920), eine Operettenverfilmung von Arthur Wellin
 Schwarzwaldmädel (1929), eine Operettenverfilmung von Victor Janson
 Schwarzwaldmädel (1933), eine Operettenverfilmung von Georg Zoch
 Schwarzwaldmädel (1950), eine Operettenverfilmung von Hans Deppe
 Schwarzwaldmädel (1961), eine Operettenverfilmung von Wilm ten Haaf
 Schwarzwaldmädel (1973), eine TV-Operettenverfilmung von Wolfgang Liebeneiner